Ел Репело има више значења:

 Ел Репело (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Репело (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику